Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Wally Masur che ha battuto in finale Sammy Giammalva 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Brian Teacher (primo turno)
 Robert Van't Hof (primo turno)
 Mark Edmondson (semifinali)
 Scott Davis (primo turno)

 Sammy Giammalva (finale)
 Mike Bauer (primo turno)
 Tom Gullikson (primo turno)
 Tim Gullikson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1983